Сен-Жан-о-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Сен-Жан-о-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни